Gemeinschaftshaus (Neurenberg), een buurtcentrum in Neurenberg
Gemeinschaftshaus (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg